Лашапе́ль-Сен-П'єрр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 50 км на північ від Парижа, 75 км на південь від Ам'єна, 21 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 320 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 918,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Лашапель-Сен-П'єрр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лашапель-Сен-П'єрр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза